Impala est une antilope présente à l'est de l'Afrique centrale et du sud. 

Le nom peut aussi faire référence à : 
 Impala, une super-vilaine dans l'univers des comics Marvel ;  
 Chevrolet Impala, une voiture américaine créée dans les années 1950 ;
 Aermacchi MB-326 Impala I/II, modèles d'avion dérivés du Aermacchi MB-326 produit dans les années 1950 ;
 Tame Impala, groupe de musique australien ;
 le groupe Impala, une société française ;
 Impala,  moteur de requête SQL open source de Cloudera.
 Radio Impala, une radio privée allemande.